Сельское поселение Сухие Аврали — муниципальное образование в Елховском районе Самарской области.

Административный центр — село Сухие Аврали.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Сухие Аврали входят:
 село Сухие Аврали,
 село Мулловка.

Население 
Население на 1 января 2018 года составляет: 916.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Елховский район